D'origine amérindienne, Wayagamac compose les toponymes suivants:

Canada (Québec)
 Chemin du Lac-Wayagamac, La Tuque (Ville), Agglomération de La Tuque, Mauricie.
 Lac Wayagamac, La Tuque (Ville), Agglomération de La Tuque, Mauricie.
 Petit lac Wayagamac, La Tuque (Ville ), Agglomération de La Tuque, Mauricie.
 Petit-Lac-Wayagamac  (Territoire non organisé). Remplacé par : La Tuque (Ville), Agglomération de La Tuque, Mauricie.
 Barrage Wayagamac, La Tuque (Ville), Agglomération de La Tuque, Mauricie.
 Marais Wayagamac, La Tuque (Ville), Agglomération de La Tuque, Mauricie. 
 Rue Wayagamac, La Tuque (Ville), Agglomération de La Tuque, Mauricie.
 Usine Wayagamack, Île-de-la-Potherie, Trois-Rivières.